Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2020 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 14. bis 18. Januar 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

2020
Dameneinzel (Qualifikation)